Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Porcupine, d'après le porc-épic :
 le , un brick-sloop de 16 canons de classe Cruizer acheté en 1746 et vendu en 1763 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 24 canons lancé en 1777 et démantelé en 1805 ;
 le HMS Porcupine, un sloop de 16 canons acheté en Jamaïque en 1777 et vendu en 1788 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 22 canons lancé en 1807 et vendu en 1816 ;
 le , un bateau à roues à aubes lancé en 1844 et vendu en 1883 ;
 le , un destroyer de classe Janus lancé en 1895 et vendu en 1920 ;
 le , un destroyer de classe P lancé en 1941 et torpillé par l'U-602 en mer Méditerranée en 1942.

Porcupine